Га́мма может означать:
 Гамма — третья буква греческого алфавита.
 Гамма — звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по названию, но отстоят друг от друга на октаву.
 Цветовая гамма — термин в живописи, цветоведении и цветопсихологии.
 Гамма — единица измерения напряженности магнитного поля.
 Гамма — астрофизический исследовательский модуль.
 Гамма — украинский телеканал, рупор Коммунистической партии Украины.
 Гамма — марка пианино, выпускавшегося в СССР.
 Гамма — устаревшая внесистемная единица массы, равная 1 микрограмму.
 «Гамма» — название женского футбольного клуба «Казань» в 1991 году (в 1992 — «Гамма-ТАН»).
 Гамма — параметр, описывающий, насколько центральным является лунное или солнечное затмение.
 Гамма — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 Гамма — моторная лодка.

Персоналии 
 Гамма, Антонио — швейцарец, проводник армий Суворова в Швейцарском походе 1799 года, житель городка Альтдорф.
 Гамма, Эрих (род. 1961) — программист из Швейцарии.

См. также 
 Гама
 Гамма-излучение
 Гамма-коррекция
 Гамма-последовательность — в криптографии псевдослучайная последовательность байтов, «накладываемая» на данные для устранения в них возможных статистических зависимостей (см. Гаммирование).
 Гамма-поток
 Гамма-функция Эйлера
 Гамма-400
 Gamma (значения)